Нигмат (), Негмат (узб.), Немет (), Нимет (), Ниамат (ар. نعمت — благо, дар, милосердие) — мужское имя арабско-персидского происхождения. В разных языках имеет разные оттенки произношения и транскрипции.

Производное имя Ниматулла (ар. نعمة الله) семантически является аналогом греческого имени , буквально «дарованный Богом», «Божий дар» (Феодор,Фёдор) и имеет особое распространение в Иране и среди арабоговорящих христиан.

Известные носители имени 
 Карабаев, Намат
 Панахов, Неймат
 Шах Ниматулла — основатель суфийского тариката Ниматуллахи.
 Нассири, Нематолла
 Нейматулла, Ага
 Аль-Хардини, Ниматтулла Кассаб

Отымённые фамилии 
 Нигматуллины.
 Нигматовы.
 Негматовы.
 Неметовы.

Топоним 
 Нигматуллино
 Неметабад — село в Азербайджане.

Арабские имена
Азербайджанские имена
Татарские имена
Узбекские имена